Alectrosaurus olseni (gr. "lagarto soltero de George Olsen") es la única especie conocida del género extinto Alectrosaurus de dinosaurio terópodo tiranosauroide que a vivió finales del período Cretácico, hace aproximadamente 75 a 70 millones de años, en el Campaniense y el Maastrichtiense, en Asia central. Alectrosaurus y Gigantoraptor eran los depredadores superiores de su paleoambiente y se aprovecharon de los ornitisquios como Bactrosaurus y Gilmoreosaurus.

Descripción

Era un carnívoro bípedo con una forma del cuerpo similar a su pariente mucho más grande, Tyrannosaurus rex. Alectrosaurus era sin embargo mucho más pequeño, muy probablemente de alrededor de 5 metros de largo y 2 de alto, exhibiendo un peso estimado de 600 kg.

Alectrosaurus era un dinosaurio carnívoro moderadamente construido de tamaño mediano. La longitud de su tibia y el fémur están muy cerca, en contraste con la mayoría de los otros tiranosáuridos, donde la tibia es más larga. El metatarso y tobillo también están más cerca en tamaño a la tibia que en la mayoría de los otros tiranosáuridos, donde el metatarso es generalmente más largo. En un estudio de 2001 realizado por Bruce Rothschild y otros paleontólogos, 23 huesos del pie se refiere Alectrosaurus se examinaron en busca de signos de fractura por estrés, pero no se encontraron ninguno.

Descubrimiento e investigación 

El nombre genérico Alectrosaurus es traducido como "lagarto solo", y se deriva del griego alektros,"soltero" y  sauros, "lagarto". Al momento de su descubrimiento, era distinto de cualquier otro carnívoro asiático conocido. El nombre del género se debe a que nunca se hallaron dos esqueletos juntos de este dinosaurio. La especie, A. olseni, que fue nombrada en honor de George Olsen, quien descubrió los primeros especímenes en 1923 en la tercera expedición del Museo Americano de Historia Natural a Mongolia. El género y las especies fueron nombrados por el paleontólogo estadounidense Charles W. Gilmore en 1933.

El espécimen tipo (AMNH 6554) de Alectrosaurus era un miembro posterior descubierto en Formación Iren Dabasu de la región autónoma de Mongolia Interior en China. La edad de esta formación geológica no está clara, pero comúnmente se cita como perteneciente al Campaniense durante el Cretácico superior hace aproximadamente 83 a 74 millones de años atrás.

En 1923, la Tercera Expedición asiática del Museo Americano de Historia Natural, dirigido por el paleontólogo jefe Walter W. Granger buscó fósiles de dinosaurios de Mongolia. El 25 de abril, asistente paleontólogo George Olsen recupera el holotipo (AMNH 6554) de Alectrosaurus, un miembro posterior derecho casi completo. Esto incluía el extremo distal del fémur derecho, la tibia, el peroné, el astrágalo, el calcáneo, un pie incompleto, tres metatarsianos del pie posterior izquierdo, dos falanges manuales, una mano, y el extremo distal del pubis conocidos como el pedúnculo púbico. El 4 de mayo, Olsen descubrió AMNH 6368 a unos 30 metros de distancia de su primer hallazgo. Este ejemplar incluye un húmero derecho, dos dígitos manuales incompletos, cuatro vértebras caudales fragmentaria, y otro material mal conservado.

Más fósiles, incluyendo material comparable del miembro posterior así como un cráneo y elementos del hombro, han sido referidos a Alectrosaurus. Estos fósiles fueron encontrados en Formación Bayan Shireh de Mongolia, una formación que también es de edad incierta. Puede pertenecer posiblemente al Campaniano temprano, pero las estimaciones recientes sugieren que fue depositado a partir de las épocas del Cenomaniense hasta el Santoniense. Las faunas de dinosaurios de la Fm. Iren Dabasu y de la Fm. Bayan Shireh son similares, pero van Itterbeecka et al. proponen que la Fm. Iren Dabasu probablemente tenga una edad del Campaniense al Maastrichtiense y se correlaciona posiblemente con la Formación Nemegt, así que no es de extrañar que una especie de Alectrosaurus sea encontrada allí.

Además, varios esqueletos parciales más se pudieron encontrar en Mongolia Exterior e Interior Éstos siguen estando sin describir a principios de 2007.

Clasificación 

Aunque indudablemente está incluido en Tyrannosauroidea, se duda debido a su naturaleza fragmentaria de su posición exacta con respecto a los otros de su familia y muchos análisis cladísticos recientes la han omitido en conjunto. Un estudio recuperó a Alectrosaurus en no menos de ocho posiciones del cladograma de Tyrannosauroidea igualmente parsimoniosas Algunos paleontólogos consideran a  Alectrosaurus olseni  como una especie de Albertosaurus.

Alectrosaurus fue caracterizado originalmente como terópodo de largos brazos, pero esto era debido a la asociación equivocada con elementos del miembro anterior de un Therizinosauroidea. El material restante representa el miembro trasero de un típico tiranosauroide caracterizado por el cociente bajo entre la longitud de su tibia y fémur, significando que ambos huesos son tamaño casi igual, en comparación con la mayoría de los otros tiranosauroides, donde generalmente la tibia es más larga. El pie trasero y tobillo está también más cercano de tamaño de la tibia que la mayoría de los tiranosauroides, donde generalmente es más largo el pie.

El material de Bayan Shireh puede o no puede pertenecer a este género, y se necesita más estudios. Un análisis cladístico demostró que las colecciones de especímenes se relacionan más entre sí que con cualquier otro taxón, así que están probablemente por lo menos estrechamente vinculados, si no son la misma especie.

Sistemática
Cladograma que muestra la posición filogenética de Alectrosaurus de acuerdo con Loewen et al. (2013).

Referencias

Véase también 
 Anexo: Géneros válidos de dinosaurios

Enlaces externos 

 Algunos datos sobre el Alectrosaurus.
 Excelente diseño e interesantes características del Alectrosaurus en Yahoolingans!
 Alectrosaurus dentro de dinosauromorpha en The Thescelsosaurus (en inglés)
 Significado y pronunciación del nombre (en inglés)
 Alectrosaurus en The Theropod Database (en inglés)

Tyrannosauroidea
Dinosaurios del Cretácico
Dinosaurios de Asia